Gradwell ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Gradwell (1777–1833), englischer katholischer Geistlicher
 Sam Gradwell (* 1991), englischer Wrestler